Ara – rodzaj ptaków z rodziny papugowatych 
 ara – architektura
 ARA – zespół muzyczny
 ARA – zespół portów morskich Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia
 ARA – dolarowy indeks cen węgla w EU. Loco w portach Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia
 Ara – polski radioodbiornik
 ARA – kod ISO Austral
 ARA – skrótowiec przed nazwami okrętów Armada de la República Argentina

Miejscowości:
 Ara – miasto w Indiach w stanie Bihar
 Ara – dawna izraelska wieś
 Ara – miejscowość w Syrii
 Ara – wieś na Nauru